Rozi ima više značenja:

 Rozi (Pjačenca)
 Rozi (Vičenca)